Натуральне число 1613
 1613 рік до нашої ери
 1613 рік нашої ери